Milićević ili Miličević (Ćirilica: Милићевић) je prezime koje se javlja u Hrvata, Crnogoraca i Srba. 

Milićević:
Branislav Milićević (1946. –), srpski glumac i voditelj TV-emisija za djecu
Franjo Milićević (1835. – 1903.), hrvatski i bosanskohercegovački pisac i tiskar 
Niko Milićević (1897. – 1980.), hrvatski i bosanskohercegovački književni kritičar
Nikola Milićević (1922. – 1999.), hrvatski pjesnik, prevoditelj i javni djelatnik

Miličević:
Đurđica Barlović (1950. – 1992.), r. Miličević, hrvatska pjevačica
Ivana Miličević (1974. –), američka glumica hrvatskih korijena
Ljubo Miličević (1981. –), australski nogometaš hrvatskog podrijetla 
Nikola Miličević (1887. – 1963.), hrvatski astronom
Nikola Miličević (1938. – 1980.), zagovornik za slobodnu Hrvatsku
Paskoje Miličević (1440. – 1516.), hrvatski arhitekt
Tomo Miličević (1979. –), američki glazbenik hrvatskog podrijetla

Prezimena